Prieto kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos Prieto
 María Prieto

Robotskapade auktorsförkortningar